I Love You kan syfta på:

I Love You (Beauty And The Beast) – en sång av Antiloop
I Love You (låt av Billie Eilish) – en låt framförd av den amerikanska sångerskan Billie Eilish
I Love You (musikalbum) – ett album av The Zombies
I Love You (sång) – låt av 2NE1